Александр Петрович Гезехус () — русский морской офицер, капитан 1-го ранга, участник Цусимского сражения, Первой мировой войны и Гражданской войны в России.  Награждён Георгиевским оружием (1917). Эмигрант.

Биография 
Родился 2.сентября 1875 года в семье корабельного медика Петра Александровича Гезехуса.

В 1896 году окончил Морской корпус. Мичман, зачислен в 16-й флотский экипаж.

24 апреля 1900 — назначен вахтенным начальником броненосца береговой обороны «Адмирал Ушаков». В Мае 1900 — 11 дней находился в плавании на учебном судне «Воин». 7 сентября 1900 — переведён на плавучую батарею «Первенец».

9 сентября 1900 — артиллерийский офицер 2-го разряда. В 1901 — младший артиллерийский офицер эскадренного броненосца «Синоп». 1901 — вахтенный начальник учебного суда «Березань».

1901 — окончил Артиллерийский офицерский класс с присвоением чина лейтенанта.

1902 — преподаватель класса комендоров, в плавании на учебном судне «Березань» и эскадренном броненосце «Георгий Победоносец».

1902 — артиллерийский офицер, затем вахтенный начальник эскадренного броненосца «Три святителя» Черноморского флота.

31 марта — 1 июня 1903 — старший артиллерийский офицер мореходной канонерской лодки «Запорожец». 3 июня — 23 августа 1903 — старший артиллерийский офицер мореходной канонерской лодки «Уралец»

23 августа — 30 сентября 1903 — младший артиллерийский офицер эскадренного броненосца «Екатерина II». 1 ноября 1903 — 24 апреля 1904 — старший артиллерийский офицер мореходной канонерской лодки «Запорожец».

29 апреля — 23 декабря 1904 — старший артиллерийский офицер эскадренного броненосца «Ростислав» Черноморского флота.

15 января 1905 — младший артиллерийский офицер броненосца «Адмирал Ушаков». Командир кормовой башни ГК. Участвовал в Цусимском походе и сражении.  15 мая 1905 года броненосец «Адмирал Ушаков» повторил подвиг «Варяга» – капитан судна, расстрелянного японскими крейсерами и потерявшего возможность сопротивляться, приказал открыть кингстоны. Корабль пошел ко дну с неспущенным Андреевским флагом. Часть команды спаслась – проведя три часа в холодной воде, моряки были подобраны японскими судами и оказались в плену. Среди спасшихся был и А. П. Гезехус.

3 января 1906 — Вернулся из японского плена на судне «Ярославль». По возвращении служил на Черноморском флоте.

1911 — последний командир эскадренного броненосца «Двенадцать Апостолов». 6 декабря 1911 — капитан 2-го ранга.

1911-1915 — командир эсминца «Звонкий». Октябрь 1915 — командир эсминца «Лейтенант Зацарённый». 13-31 марта 1916 — в составе 3-го дивизиона Черноморской минной бригады охранял транспорта, которыми десантный корпус перебрасывали на Кавказский фронт из Одессы в Новороссийск.

20 октября (2 ноября) 1916 — в составе отряда совершил набег на стоянку турецких судов в устье реки Термес, высадив на берег диверсионный отряд и уведя в море несколько обнаруженных судов.

Начальник 5-го дивизиона Черноморской минной бригады.

Январь 1917 — командующий отрядом мореходных канонерских лодок. Февраль 1917 был награждён Георгиевским оружием.

Начальник Дунайской флотилии.

Командир броненосца «Три Святителя». Служил во флоте  ВСЮР и Русской армии. Ушёл в Бизерту на кораблях Русской эскадры.

С декабря 1920 года в эмиграции в Югославии, куда прибыл на судне «Владимир».

В 1931 году был председателем Российского военно-морского объединения в Алжире.

Семья 

 Дед - инженер-кораблестроитель генерал-майор Александр Яковлевич Гезехус. 
 Отец - корабельный медик Петр Александровиа Гезехус. 
 Дядя - физик Николай Александрович Гезехус.
 Жена -  (с 11.11.1898): Надежда Аркадьевна Десчинская, дочь полковника.
 Дети: 
 Владимир (20.11.1899), гардемарин, также воевал в Белой армии и получил Георгиевский крест уже во время Гражданской войны. В 1919–1920 годах был сигнальщиком артиллерийской роты на крейсере «Кагул» («Генерал Корнилов»). Эмигрант в Тунисе. 
 Татьяна (20.07.1902), 
 Константин (26.12.1906).

Примечания

Литература 

 Ненюков, Дмитрий. От Мировой до Гражданской войны. Воспоминания. 1914–1920.
 Грибовский В. Ю., Черников И. И. Броненосец «Адмирал Ушаков».

Ссылки 
 Гезехус А. П. «Долой ответ, открыть огонь!»
 Юрий Евгеньевич Гезехус
Капитаны 1-го ранга (Российская империя)
Родившиеся 2 сентября
Родившиеся в 1875 году